Hirn steht für:
 Gehirn, im Kopf gelegener Teil des Zentralnervensystems (ZNS) der Wirbeltiere
 Hirn (Lebensmittel), Gehirn von Schlachttieren
 Verstand verstärkt einsetzen oder Behauptung des Fehlens von genügend Verstand (seltener und nur umgangssprachlicher Gebrauch)

Personen:
 Armin Hirn (1918–1996), deutscher Aquarellmaler
 Claudia Hirn (* 1981), österreichische Politikerin
 Ferdinand Hirn (1875–1915), österreichischer Historiker
 Gerold Hirn (1945–2015), österreichischer Maler und Rechtsanwalt
 Gustav-Adolf Hirn (1815–1890), französischer Physiker
 Josef Hirn (1848–1917), österreichischer Historiker
 Lisz Hirn (* 1984), österreichische Philosophin
 Lorenz Hirn (* 1990), österreichischer Eishockeyspieler
 Sebastian Hirn (* 1975), deutscher Theater- und Opernregisseur sowie Bühnenbildner
 Theodor Hirn (1879–1959), deutscher Politiker
 Wolfgang Hirn (* 1954), deutscher Journalist

Geographie
 Hirn (Günzach), ein Ortsteil der Gemeinde Günzach im Landkreis Ostallgäu

Siehe auch:
 Der Fall Hirn
 Hirne, Hirner